

Carriera
Con lo  ha disputato due edizioni dei Campionati mondiali (1983, 1990) e due dei Campionati africani (1983, 1994).

Note

Collegamenti esterni